Astroneer — компьютерная игра, разработанная студией System Era Softworks. Astroneer представляет собой научно-фантастическую «песочницу» — игроку в роли космонавта предлагается колонизировать планеты, создавать структуры и добывать ресурсы. Astroneer был выпущен 16 декабря 2016 года в системах раннего доступа — Steam Early Access для Windows и Game Preview для Xbox One. 6 февраля 2019 года полная версия игры была выпущена на Windows и Xbox One, а 15 ноября 2019 года состоялся релиз на PlayStation 4.

Согласно сюжету игры, в XXV веке идёт космическая «золотая лихорадка» — человечество осваивает дальний космос. В Astroneer отсутствует сюжетная линия, но есть цель — активировать ядра у планет и попасть в неизвестность. Игрок с помощью специального инструмента может менять рельеф планет, спутников, собирая различные полезные ископаемые. Накопленные ресурсы можно использовать для создания новых инструментов, средств транспорта и модулей для строительства баз.

Оценки 

Игра получила смешанные отзывы.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Компьютерные игры 2019 года
Компьютерные игры с ранним доступом
Компьютерные игры, разработанные в США
Игры для Windows
Игры для PlayStation 4
Игры для Xbox One
Научно-фантастические компьютерные игры
Компьютерные игры с открытым миром
Игры на движке Unreal Engine
Многопользовательские и однопользовательские игры
Компьютерные игры с процедурной генерацией игрового мира
Игры с сел-шейдерной анимацией